Ökologisches Bildungszentrum bezeichnet:

 ein Umweltbildungszentrum in München-Englschalking, siehe Ökologisches Bildungszentrum (München)
 Spohns Haus, ein Ökologisches Bildungszentrum und Schullandheim in Gersheim